10-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:

 10-я армия (Германия).
 10-я армия (Германская империя).
 10-я армия (Италия).
 10-я армия (РККА) — сформирована в годы Гражданской войны в России.
 10-я Терско-Дагестанская армия (РККА) — сформирована в годы Гражданской войны в России.
 10-я армия (Российская империя).
 10-я армия (СССР).
 10-я отдельная армия ПВО — армия ПВО ВС СССР и ВС России с 1960 по 1994 гг.
 10-я армия (Япония).
 10-я сапёрная армия.
 10-я армия (Франция).